Krebsmühle ist der Name folgender Orte:
 Krebsmühle (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Krebsmühle (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 der ehemaligen Getreidemühle Krebsmühle zwischen Frankfurt-Niederursel und Oberursel, gelegen am Urselbach.
 eine Wassermühle bei Zwippendorf, heute eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus im Westen von Polen